Соколо́вская — железнодорожная станция хордовой линии Мытищи — Фрязево Ярославского направления Московской железной дороги. Расположена на границе города Щёлково Московской области. Входит в Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-1 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена к 4 классу.

Не оборудована турникетами.

Время движения от Ярославского вокзала — около 55 минут, от станции Фрязево — 55—58 минут.

Транспорт 
Автобусы:
 2 (ул. Полевая — пл. Воронок — Образцово)
 4 (ул. Широкая — завод «СМИ»)
Маршрутные такси:
 10
 44

История 
Остановочный пункт основан в 1896 году как платформа Образцово-Соколовская, где Образцово — название села, ныне посёлка, при котором находились усадьба Н. А. Соколова и принадлежащая ему ткацкая фабрика. По фамилии этого промышленника была образована вторая часть названия платформы.

Фотогалерея

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по станции
 Село Образцово и его история I-я часть
 Село Образцово и его история II-я часть
 Надгробные плиты у церкви в Селе Образцово

Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Щёлкова
Станции 4 класса
Промежуточные станции
Железнодорожные станции, открытые в 1896 году